Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (ранее известного как «Ньютон Хит»). В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 официальных матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. В общей сложности клуб 20 раз становился чемпионом Англии, а также 12 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Английской футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, а также по одному разу — Кубок обладателей кубков УЕФА, Лигу Европы УЕФА, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Манчестер Юнайтед» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

По состоянию на 12 февраля 2023 года, 222 футболиста провели за «Манчестер Юнайтед» 100 и более матчей. Из них 13 человек до сих пор выступают за клуб. Последним на данный момент игроком, преодолевшим рубеж в 100 матчей за клуб, стал Бруну Фернандеш.

Список игроков 

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Юнайтед» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Манчестер Юнайтед».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

 Расшифровка позиций

Легенда

Все данные приведены по состоянию на 12 февраля 2023 года

Капитаны клуба 

С 1882 года капитанами «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед» становились более 50 футболистов. Первым капитаном клуба был Э. Томас. Дольше всех капитаном клуба был Брайан Робсон. Рой Кин является самым титулованным капитаном клуба в истории. Действующим капитаном клуба является Гарри Магуайр.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Раздел Players and Staff на официальном сайте клуба
 Статистика по игрокам клуба на сайте Red11.org
 Раздел Players на сайте StretfordEnd.co.uk
 Капитаны клуба на сайте MUFCInfo.com
 
 

Манчестер Юнайтед
Игроки (100+ матчей)